

Зиґмунтувек — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтувек — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства